Białobrzegi peut désigner :

Toponymie

 Voïvodie de Ciechanów, une ancienne voïvodie de 1975 à 1998 ;
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Ciechanów (Basse-Silésie) ;
dans la voïvodie de Mazovie :
 Ciechanów , ville de la voïvodie de Mazovie, chef-lieu de la gmina de Ciechanów  et du powiat de Ciechanów,
 Ciechanów, gmina.